Жирак — річка в Україні, права притока Горині
 Жирак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот